А́рдер () — естонське прізвище.

Відомі носії 
 Ардер Олександр Карпович (1894—1966) — естонський співак (баритон, бас) і педагог.
 Отт Ардер (1950—2004) — естонський радянський поет, дитячий письменник.
  (1952—2014) — естонський співак і музикант, який виступав у гуртах «Hortus Musicus», «Апельсин».

Естонські прізвища